Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 487 dans le monde.

 Route fédérale 487 en Allemagne
 RS-487 au Brésil
 Route régionale 487 en Finlande
 Route nationale 487 en France